Distrito de Karasu puede referirse a:
 Distrito de Karasu, en la provincia de Kostanay, Kazajistán.
 Distrito de Karasu, en la provincia de Sakarya, Turquía.